De achternaam van de volgende personen:
 Emma Lampert Cooper (1855-1920), Amerikaanse kunstschilderes
 Karolin Lampert (1995-), Duitse golfster
 Marius Lampert (1902-1991), Zwitsers econoom, onderwijzer en politicus
 Michael Lampert, Amerikaanse jazz-mandolinist
 Moritz Lampert (1992-), Duits golfer

Achternaam